Ahuntsic peut désigner :
 Ahuntsic, un jeune Huron ou Français mort noyé en 1625 près de Montréal ;
 Ahuntsic, un quartier de Montréal ;
 Ahuntsic, une ancienne circonscription électorale fédérale sur l'île de Montréal ;
 Ahuntsic, un ancien district électoral provincial.

Voir aussi
 Collège Ahuntsic, un cégep de Montréal
 Ahuntsic-Cartierville, un arrondissement de Montréal
 Ahuntsic-Cartierville, une circonscription électorale fédérale du Canada

Homonymie de toponyme